La conférence de Chantilly renvoie à plusieurs conférences interalliées tenues au siège du quartier général français, alors localisé à Chantilly.

 La conférence du 7 juillet 1915, destinée à planifier des offensives alliées contre les puissances centrales.
 La conférence des 6, 7 et 8 décembre 1915 constitue pour les Alliés la première tentative pour mener une véritable guerre de coalition contre les puissances centrales. Elle marque également l'apogée de la carrière politique et militaire de Joseph Joffre.
 La conférence du 12 mars 1916, destinée à modifier les plans établis en  en fonction de l'attaque allemande sur Verdun.
 La conférence des 15 et 16 novembre 1916 se tient après la bataille de Verdun et se conclut par le départ de Joseph Joffre du haut-commandement français.